Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Weltmeisterschaft 1950.

Abschlusstabelle WM 1950 

Die folgende Rangliste berücksichtigt die Kriterien der FIFA.

Anmerkungen:
 Entscheidend für die Reihenfolge nach FIFA-Kriterien ist zunächst die erreichte Runde (Sieger, Finalrunde, Vorrunde). Ist die erreichte Runde gleich, entscheiden der Reihe nach die Platzierung, die Zahl der Punkte, die Tordifferenz, die Zahl der geschossenen Tore und der direkte Vergleich.
 (E) = Erstteilnehmer

Spieler 
 Ältester Spieler: Erik Nilsson (Schweden) mit 33 Jahren (5 Einsätze)
 Jüngster Spieler: Carlos Ibáñez (Chile) mit 18 Jahren (1 Einsatz)
 Anmerkung: Nicht von allen Spielern sind die Geburtsdaten bekannt.

Torschützen 
 Erster Torschütze: Ademir (Brasilien) in der 30. Minute des Spiels gegen Mexiko
 Jüngster Torschütze: Charles Antenen (Schweiz) mit 20 Jahren
 Ältester Torschütze: Obdulio Varela (Uruguay) mit 32 Jahren
 Schnellster Torschütze: Alfredo (Brasilien) in der dritten Minute des Spiels gegen die Schweiz
 Chico (Brasilien) erzielte beim 6:1-Sieg gegen Spanien das 300. WM-Tor
 Ademir löste mit seinen neun Turniertoren Guillermo Stábile (Argentinien), der 1930 acht Tore erzielt hatte, als besten WM-Torschützen ab und behielt den Titel bis zur nächsten WM

Torschützenliste (Endrunde)

Trainer 
 Jüngster Trainer: Octavio Vial (Mexiko) mit 30, 31 oder 32 Jahren
 Diese Teams wurden von ausländischen Trainern betreut: Bolivien vom Italiener Mario Pretto und Schweden vom Engländer George Raynor

Schiedsrichter 
 George Reader (England) war mit 53 Jahren der älteste Schiedsrichter der WM-Geschichte

Qualifikation 
 Für diese WM hatten sich 34 Mannschaften beworben, zwei weniger als 12 Jahre zuvor.
 Titelverteidiger Italien und Gastgeber Brasilien waren automatisch qualifiziert
 Erstmals nahmen die britischen Mannschaften teil, die untereinander zwei Teilnehmer bei den British Home Championship ausspielen sollten. Sieger war England, die zweitplatzierten Schotten wollten als Zweite nicht teilnehmen
 Die Türkei schaltete zunächst Syrien aus, war dann kampflos qualifiziert, da Österreich verzichtete, verzichtete dann aber auch
 Die Schweiz schaltete zunächst Luxemburg aus, war dann kampflos qualifiziert, da Belgien verzichtete
 Paraguay und Uruguay waren kampflos qualifiziert, da Ecuador und Peru zurückzogen
 Indien war kampflos qualifiziert, da Birma verzichtete, trat aber auch nicht an, da die Reisekosten zu hoch waren bzw. sie nach anderen Quellen nicht barfuß spielen durften.
 Argentinien, Finnland, Indonesien und die Philippinen zogen ebenfalls zurück

Besonderheiten 
 Der mexikanische Torhüter Antonio Carbajal nahm erstmals teil und auch an den folgenden vier WM-Endrunden, womit er der erste Spieler mit fünf WM-Teilnahmen wurde.
 Der Schweizer Alfred Bickel und der Schwede Erik Nilsson sind die einzigen Spieler, die bereits 1938 teilgenommen hatten.
 Uruguay benötigte wie 1930 und wie Italien 1938 die wenigsten Spiele um Weltmeister zu werden
 Das 7:1 von Brasilien gegen Schweden ist der höchste Sieg in der nur einmal ausgetragenen Finalrunde der vier besten Mannschaften und zudem einer der beiden höchsten Siege eines Gastgebers
 Bolivien ist die letzte Mannschaft, die nach nur einem Spiel ausschied
 Zum ersten Mal nahm der unterlegene Finalist der vorhergehenden WM (Ungarn) nicht teil.
 Italien schied als erster Titelverteidiger in der Vorrunde aus.
 Das 2:3 der Italiener gegen Schweden ist die erste Niederlage eines Titelverteidigers
 Brasilien wurde als erster Gastgeber Vizeweltmeister
 Brasilien stellte als erster Gastgeber den Torschützenkönig
 Das letzte Spiel der Finalrunde zwischen Uruguay-Brasilien ist mit 173.850 Zuschauer das WM-Spiel mit den meisten Zuschauern

Fortlaufende Rangliste 

 Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften waren 1950 nicht dabei, die fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 fifa.com: Milestones & Superlatives
 Süddeutsche Zeitung WM-Bibliothek 1930–1950 (ISBN 3-86615-165-9, ISBN 978-3-86615-165-9)

Fußball-Weltmeisterschaft 1950